Tarhouni bezeichnet
 Tarhouni (al-Murgrub), Ort im libyschen Munizip al-Murgrub
 Ali Tarhouni, US-amerikanischer Hochschullehrer und libyscher Politiker